Dataflow tem origem nos conceitos inicias de redes neurais, nos estudos realizados por de Von Neumann.

Ver também
Administração de Dados
Arquitetura de Informações
Banco de dados
Engenharia de software
Análise de requisitos
Diagrama de Fluxos de Dados
Diagrama entidade relacionamento
Ferramenta CASE
Modelo de Entidades e Relacionamentos
Diagrama

Engenharia de software
Ciência da computação